Annapolis Illinois
Annapolis Indiana
Annapolis Kalifornia
Annapolis az USA Maryland államának fővárosa
Annapolis város az USA Missouri államában
Annapolis Ohio
Annapolis település az USA Washington államában
Annapolis Junction
Annapolis – Ahol a hősök születnek 2006-os amerikai film